The Shocking Miss Emerald — второй студийный альбом голландской джазовой певицы Каро Эмеральд, выпущенный 3 мая 2013 года на лейблах Grandmono и Dramatico. Диск стал № 1 в Великобритании (впервые в карьере певицы после 4-го места её дебютного диска в 2010 году).

Об альбоме 
Альбом вышел 3 мая 2013 года в Нидерландах, а 6 мая состоялся релиз в Великобритании. В итоге диск возглавил хит-парады Великобритании (UK Albums Chart, став там первым на вершине чарта для певицы, после 4-го места её дебютного диска в 2010 году; а также № 1 в UK Independent Album Chart и в UK Jazz & Blues Charts), Шотландии (Scottish Albums Chart) и Голландии (Dutch Albums Chart). Альбом получил положительные отзывы таких изданий, как The Independent и Daily Express.

Выходу альбома предшествовал успешный выход видеоклипа «Tangled Up» (первого сингла с диска), произошедший впервые 8 марта 2013 года на YouTube продолжительностью 3 минуты и 23 секунды (более 800 тыс. просмотров). Сам сингл вошёл в двадцатку лучших песен в Нидерландах (Mega Single Top 100) и Италии (FIMI).

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

История релизов

Примечания

Ссылки 

Джазовые альбомы Нидерландов